Molitor peut renvoyer à plusieurs sujets. Le terme est une latinisation de l'allemand .

Personnes 
André Molitor (1911-2005), personnalité belge
Bernard Molitor (1755-1833), ébéniste français
Gabriel Jean Joseph Molitor (1770-1849), maréchal de France
Karl Molitor (1920-2014), skieur suisse
Marc Molitor (1949- ), footballeur français international 
Paul Molitor (1958- ), joueur de baseball
Molitor & Kuzmin, duo d'artistes de light art, Ursula Molitor (1947-) et Vladimir Kuzmin (1943-)
Piscine Molitor Patel, personnage de fiction du roman L'Histoire de Pi et du film qui en a été tiré, L'Odyssée de Pi.

Lieux 
Quartier d'Auteuil-Molitor, à Paris, où se trouvent notamment :
 Porte Molitor, station du métro de Paris
 Michel-Ange - Molitor, station du métro de Paris
 Église Saint-François-de-Molitor, église du  de Paris
 Rue Molitor, voie du  de Paris
 Piscine Molitor, piscine du  de Paris
 Villa Molitor, voie du  de Paris

Autres 
 Le Molitor est un violon de Stradivarius qui porte le nom d'un de ses propriétaires, le comte Gabriel Jean Joseph Molitor.
 Tenebrio molitor, dont le nom vernaculaire est Ténébrion meunier ; sa larve est un des taxons désignés par le nom vernaculaire « ver de la farine », parfois commercialisé sous le nom de molitor pour la consommation humaine.
 Chocolaterie Molitor à Genval en Belgique.

Références